Вильяйон (, ) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эо-Навия. Занимает площадь 132,46 км². Население — 1721 человек.

Население

Примечания

Муниципалитеты Астурии
Населённые пункты Астурии